Skif :

 Acronyme de Sotsyalistisher Kinder Farband un mouvement de jeunesse bundiste. 
 Orthographe alternative de « Skiff », désignant une embarcation légère.
 Skif Famille de satellites de télécommunications russe.

Voir aussi 
 Skiff (homonymie)